Кири́лл Серге́евич Ковальчу́к (; ) — украинский футболист, полузащитник. Младший брат Сергея Ковальчука.

Карьера

Клубная 

Воспитанник днепропетровского «Днепра». В сезоне 2003/04 выступал за «Днепр-2». Следующие два сезона провёл в дубле «Днепра».

Весной 2007 года подписал четырёхлетний контракт с кишинёвским «Зимбру». В дебютный год своего пребывания в молдавском клубе стал серебряным призёром чемпионата страны, а также обладателем Кубка Молдавии.

Весну 2008 года провёл в аренде в симферопольской «Таврии». По итогам 2008 года был признан лучшим футболистом «Зимбру» по мнению болельщиков клуба.

11 марта 2009 года перешёл в «Томь», подписав с томским клубом контракт на три года. Дебют футболиста в новом клубе состоялся 15 июля 2009 года в матче Кубка России против «Алании». Дебют Ковальчука в чемпионате состоялся 19 июля в игре против «Химок». Забил свой первый гол за «Томь» Ковальчук в последнем матче 2009 года против самарских «Крыльев Советов». Всего за дебютный сезон в чемпионате России Ковальчук провёл 8 игр и забил 1 гол. В 2010 году принял участие в 13 матчах чемпионата России, в которых забил 2 мяча.

По-настоящему стать игроком основного состава «Томи» смог лишь в 2011 году, проведя большинство игр первой трети сезона 2011/12 на поле, однако 9 августа был отдан в годичную аренду в одесский «Черноморец» с правом дальнейшего выкупа. Комментируя свой переход в одесский клуб, Кирилл заявил, что «с детства мечтал играть за команду „моряков“». Дебют футболиста в составе одесситов состоялся 14 августа 2011 года, когда Ковальчук сыграл 60 минут в матче с «Ильичёвцем».

8 февраля 2012 года подписал с одесским клубом контракт на три с половиной года. В январе 2015 года разорвал контракт с клубом по обоюдному согласию сторон и подписал контракт с «Металлистом». За харьковский клуб выступал на протяжении одного года.

22 января 2016 года стало известно, что Ковальчук подписал контракт на 1,5 года с турецким клубом «Каршияка».

17 июня 2016 года вернулся в «Томь», подписав контракт по схеме «1+1». 27 августа сыграл первый матч после возвращения в «Томь», выйдя на замену в игре против ЦСКА.

21 февраля 2017 года присоединился к казахскому клубу «Ордабасы» разорвав контракт с «Томью».

В сборной 
3 сентября 2014 года дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против Молдавии (1:0), главный тренер Михаил Фоменко выпустил Ковальчука на 27 минуте вместо Анатолия Тимощука.

Достижения

Командные 
 «Зимбру»
 Вице-чемпион Молдавии: 2006/07
 Обладатель Кубка Молдавии: 2006/07
 «Черноморец»
 Финалист Кубка Украины: 2012/13

Индивидуальные 
 Игрок года ФК «Зимбру»: 2008
 В  (2): 2013 — № 3 (опорный полузащитник), 2014 — № 2 (опорный полузащитник)

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 4 матча / 0 голов; 2 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Томи»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Днепр-2»
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Каршияка»
Игроки ФК «Ордабасы»